Cecco steht für:

 De Cecco (Unternehmen), italienischer Nahrungsmittelhersteller
 Ponte di Cecco, Bogenbrücke in Ascoli Piceno, Italien

Cecco ist der Familienname folgender Personen:
 Alberico Di Cecco (* 1974), italienischer Marathonläufer
 Disma de Cecco (* 1926), italienische Opernsängerin (Mezzosopran) 
 Luciano De Cecco (* 1988), argentinischer Volleyballspieler
 Raffaele Cecco (* 1967), britischer Spieleprogrammierer
 Ruben Cecco (* 1983), argentinischer Fußballspieler